NGC 3492-1, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw
NGC 3492-2, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw